Хроба́к — термін, що має кілька значень:
 Хробак — червоподібна личинка деяких комах (зокрема, хрущів, шкіроїдів та ін.)
 Хробак — те саме, що черв'як.
 Хробак — шкідлива програма, яку використовують для отримання несанкціонованого доступу чи інших шкідливих дій.
 «Хробак» — альбом гурту «Скрябін», який вийшов у 1999 році.
 «Хробак» — фільм 2006 року.

Див. також 
 Черв'як (значення)

Примітки

Посилання